Eidner ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Eidner (* 1989), deutscher Wasserballspieler
 Werner Eidner (* 1923), deutscher Politiker (SED)